BJV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bodrum (Turchia)
 bjv – codice ISO 639-3 della lingua bedjond